Hausknecht ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Hausknecht, österreichischer Pilzkundler
 Emil Hausknecht (1853–1927), deutscher Pädagoge und Philologe
 Justus Hausknecht (1792–1834), österreichischer reformierter Geistlicher

Siehe auch:
 Hausknechtstaler